Шпёк () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Карлсруэ. Входит в состав района Карлсруэ. Является одним из городских районов города Штутензее. Население составляет 4 318 человек (на 31 декабря 2010 года). 

Граничит на западе и юге с тремя другими районами города Штутензее, Бланкенлохом, Фридрихшталем и Штаффортом, на севере с Нойтардом, на юге с городом Карлсруэ и на западе с Линкенхаймом-Хохштеттеном.

История 
Шпёк впервые документально упоминался в 865 году и принадлежал тогда епархии Шпайера. С того времени название неоднократно менялось: : "Spaha", "Speki" und "Spechaa" и означало "дамбу из сплетения ив и прутов". Об последних этих именах напоминает и сегодня улица Спехааштрассе (Spechaa-Straße).

Экономика 
Основными отраслями промышленности являются выращивание спаржи и розничная торговля. В течение последних лет, размещены некоторые компании, специализирующиеся в области электроники (например, MSC).

Достопримечательности 
 Католическая церковь св. Елизаветы (St. Elisabeth Kirche) (1958)
 Музей гугенотов (краеведческий)
 Евангелическая церковь (Evangelische Kirche Friedrichstal)
 Парк отдыха (зоосад)  -->

Инфраструктура 

Через населённый пункт проходят ветка региональных электричек сети Deutsche Bahn и северная ветка трамвая Карлсруэ — маршрут S2.

Галерея изображений

Литература 
 Artur Hauer: Das Hardtdorf Spöck, Verlag Chr. Faaß Karlsruhe 1923; Neuauflage 1965 Heimat- und Kulturfreunde Spöck e.V. 
 Walter August Scheidle: Ortssippenbuch Spöck / Baden 1667-1920, Band 124 der Badischen Ortssippenbücher Lahr-Dinglingen 2008 ISBN 978-3-00-024233-5

Ссылки 
 Шпёк на сайте Stadtwiki
 Официальный сайт Штутензее

Примечания 

Штутензее
Города Баден-Вюртемберга
Города на Рейне